Hrvatski otoci:
 Mišnjak (Šipan)
 Mišnjak (Rab)
 Mišnjak (Pag)
 Mišnjak (Unije)
 Mišnjak (Ugljan)
 Mišjak Veli (Mišnjak Veli), kod otoka Kaprija
 Mišjak Mali (Mišnjak Mali), kod otoka Kaprija